Spojení písmen U a F může mít různé významy:

UF 
 University of Florida
 IATA kód společnosti Ukrainian Mediterrean Airlines
 ultrafiltrace